Angry Birds – seria gier produkowanych przez fińską firmę Rovio Entertainment
 Angry Birds Toons – serial animowany prezentujący perypetie bohaterów serii gier Angry Birds
 Angry Birds – animowany film pełnometrażowy na podstawie gier z serii Angry Birds produkcji Sony i Rovio. Polska premiera odbyła się 27 maja 2016.
 Angry Birds 2 – sequel filmu
 Angry Birds – pierwsza gra z serii Angry Birds wyprodukowana w 2009 roku